Westinghouse Electric, empresa dels EUA fundada per George Westinghouse a 1886 
 George Westinghouse (Central Bridge, Nova York, 1846 - 1914), inventor estatunidenc